Ej att förväxla med Vålers kommun, Innlandet

Vålers kommun (norska: Våler kommune'') är en kommun i Viken fylke i Norge. Den administrativa huvudorten är Kirkebygden.

Administrativ historik 
Kommunens gränser har inte ändrats sedan den bildades på 1830-talet.

Tätorter 
 Kirkebygden
 Våk
 Svinndal

Geografi och klimat

Referenser 

Kommuner i Viken fylke